Husgölen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Husgölen (Fridlevstads socken, Blekinge, 624529-148290), sjö i Karlskrona kommun, 
Husgölen (Fridlevstads socken, Blekinge, 624964-148284), sjö i Karlskrona kommun, 
Husgölen (Hjortsberga socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (3,2 ha)
Husgölen (Sillhövda socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (12,2 ha)
Norra Husgölen, sjö i Eksjö kommun,  (3,87 ha)
Södra Husgölen, sjö i Eksjö kommun,  (2,81 ha)
Husgölen, Östergötland, sjö i Ydre kommun,

Se även
Husagölen, sjö i Karlskrona kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn